Het doopsel van Jezus
 Diverse schilderijen die dit tonen:
 De doop van Christus (Piero della Francesca) (ca. 1449)
 De doop van Christus (Andrea del Verrocchio) (1472-1475), vermoedelijk geschilderd door zijn leerling Leonardo da Vinci
 De doop van Christus (Pietro Perugino) (~1482)
 De doop van Christus (Gerard David) (~1505)
 De doop van Christus (El Greco) (1608-1614)
 De doop van Christus (José de Ribera) (1643)
 De doop van Christus (Verrocchio)